Circoscrizione Piemonte – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica
 Circoscrizione Piemonte 1 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Piemonte 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati